Толмачёвская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 В городе Брянске:
 Толмачёвская улица.
 2-я Толмачёвская улица.
 3-я Толмачёвская улица.
 4-я Толмачёвская улица.
 Толмачёвская улица — улица в городе Владимире.
 Толмачёвская улица — улица в Новосибирске.
 Толмачёвская улица — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Толмачёвский переулок
 Улица Толмачёва